Zhuchengtyrannus ist eine Gattung theropoder Dinosaurier aus der Familie der Tyrannosauridae, die vor etwa 83,6 bis 72 Millionen Jahren in der späten Kreidezeit im heutigen China lebte. Die Typusart und einzige Art der Gattung ist Zhuchengtyrannus magnus.

Etymologie 

Zhuchengtyrannus wurde 2011 von David W. E. Hone, Kebai Wang, Corwin Sullivan, Xijin Zhao, Shuqing Chen, Dunjin Li, Shuan Ji, Qiang Ji und Xing Xu wissenschaftlich beschrieben und benannt. Der Gattungsname leitet sich von Zhucheng ab, dem Fundort der fossilen Überreste, und „tyrannus“ nimmt Bezug auf seine phylogenetische Position als Tyrannosauride. Der Artname „magnus“, der in Latein „groß“ bedeutet, bezieht sich auf die relative Größe von Zhuchengtyrannus.

Entdeckung 

Zhuchengtyrannus ist nur durch das Holotyp-Exemplar bekannt (ZCDM V0031), einem nahezu vollständigen rechten Oberkiefer und einem dazugehörigen linken Unterkiefer, beide mit Zähnen. Zhuchengtyrannus wurde in einem Gebiet gefunden, das in der Kreidezeit ein Überschwemmungsgebiet war und eine der höchsten Konzentrationen an Dinosaurierknochen der Welt aufweist. Datiert wird es auf mindestens 73,5 Millionen Jahre (Campanium) vor unserer Zeit. Am Entdeckungsort wurden auch ein zweites Tyrannosaurid-Zahnbein (ZCDM V0030) und ein Oberkieferfragment (ZCDM V0032) gefunden. Obwohl sie nicht zusammengehören, unterscheiden sich beide Exemplare von anderen Tyrannosauriden, einschließlich Zhuchengtyrannus, was die Existenz mindestens eines zusätzlichen Tyrannosauriden im Lebensraum impliziert. Abgesehen von dem Tyrannosaurid-Material wurden darüber hinaus Überreste von Sinoceratops, Hadrosauriden und Ankylosauriden entdeckt.

Merkmale 

Zhuchengtyrannus war ein großer fleischfressender Theropode und vermutlich der Spitzenprädator seiner Zeit. Es wird angenommen, dass erwachsene Tiere eine Länge von bis zu 12 Metern und ein Gewicht von bis zu 6 Tonnen erreichten. Die Zähne sind etwas kleiner als die der meisten Exemplare des Tyrannosaurus rex und etwas größer als die von Tarbosaurus bataar, aber deutlich kleiner als die entsprechenden Zähne der größten Tyrannosaurus-Exemplare wie „Sue“.

Systematik 

Bei einer phylogenetischen Analyse, die mit der Beschreibung von Lythronax veröffentlicht wurde, war Zhuchengtyrannus ein Schwestertaxon von Tarbosaurus. Dies legt nahe, dass Zhuchengtyrannus und andere derzeit bekannte asiatische Tyrannosauriden Teil eines evolutionären Stammes waren, der vom selben nordamerikanischen Stamm abstammte, aus dem später Tyrannosaurus hervorging, der sich als engster bekannter Verwandter herausstellte. Unten ein Kladogramm von Loewen et al. aus dem Jahr 2013:

Weblinks

Einzelnachweise 

Tyrannosauroidea
Tyrannosauroiden